Der Name Edika bezeichnet mehrere Personen:

 einen Skirenfürsten im 5. Jahrhundert, siehe Edekon
 das Pseudonym eines französischen Comiczeichners, siehe Édika

außerdem
 Edika, ein Zusammenschluss von Kürschnern der Stadt Kastoria in Griechenland.